Сузана Гавазова  (21. децембар 1979, Струмица) македонска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Спотови 

Фолклорни спотови

Референце 

Рођени 1979.
Македонске певачице
Поп-фолк певачи
Струмичани